Razon ist der Familienname folgender Personen:

 Goel Razon (* 1950), jüdischer Sektenguru und Polygamist
 Jacko Razon (1921–1997), griechisch-israelischer Boxer und Überlebender des Holocaust